A Guided Tour of Chicago è l'album di debutto della band pop punk The Lawrence Arms, pubblicato nel 1999 dalla Asian Man Records.

Tracce
 Intro
 An Evening of Extraordinary Circumstance
 Kevin Costner's Casino
 A Guided Tour of Chicago
 Take One Down and Pass it Around
 Someday We're All Gonna Weigh 400 lbs.
 The Northside, the L&L, and Any Number of Crappy Apartments
 Smokestacks
 Detention
 Uptown Free Radio
 Eighteen Inches

Formazione
 Chris McCaughan - chitarra, voce
 Brendan Kelly - basso, voce
 Neil Hennessy - batteria

Note

Collegamenti esterni